Баринов, Александр:
 Баринов, Александр Борисович (1897—1971) — военачальник советской армии, генерал-майор.
 Баринов, Александр Васильевич (1946—1996) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, электромеханик Горьковского автозавода.
 Баринов, Александр Владимирович (род. 1965) — российский актёр.
 Баринов, Александр Иванович (1884—1960) — советский военный деятель, комдив (1936), генерал-майор (1940).